Wojciech Solarz – polski reżyser
 Wojciech Solarz – polski aktor